

Населені пункти та їхні частини
 Радлін — місто в Водзіславському повіті Сілезького воєводства
 Радлін — село в гміні Ходель Опольського повіту Люблінського воєводства
 Радлін — село в гміні Ґурно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Радлін — село в гміні Яроцин Яроцинського повіту Великопольського воєводства
 Радлін — частина села Бжезе-к-Сулехова в гміні Сулехув Зеленогурського повіту Любуського воєводства

Примітки